Brezje (iz breze) je pogosto krajevno ime.

Slovenija 
Brezje je v Sloveniji najpogostejše naselbinsko ime, kar 33 naselij nosi ime Brezje ali pa pristavke:

Naselja 
 Brezje, Cerknica, Občina Cerknica
 Brezje, Mozirje, Občina Mozirje
 Brezje, Novo mesto, Občina Novo mesto
 Brezje, Radovljica, Občina Radovljica
 Brezje, Sevnica, Občina Sevnica
 Brezje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Brezje, Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi
 Brezje nad Kamnikom, Občina Kamnik
 Brezje ob Slomu, Občina Šentjur pri Celju
 Brezje pod Nanosom, Občina Postojna
 Brezje pri Bojsnem, Občina Brežice
 Brezje pri Dobjem, Občina Dobje
 Brezje pri Dobrovi, Občina Dobrova-Polhov Gradec
 Brezje pri Dobu, Občina Domžale
 Brezje pri Dovškem, Občina Krško
 Brezje pri Grosupljem, Občina Grosuplje
 Brezje pri Kumpolju, Občina Litija
 Brezje pri Lekmarju, Občina Šmarje pri Jelšah
 Brezje pri Lipoglavu, Občina Ljubljana
 Brezje pri Ločah, Občina Slovenske Konjice
 Brezje pri Oplotnici, Občina Oplotnica
 Brezje pri Podplatu, Občina Rogaška Slatina
 Brezje pri Poljčanah, Občina Slovenska Bistrica
 Brezje pri Raki, Občina Krško
 Brezje pri Rožnem Dolu, Občina Semič
 Brezje pri Senušah, Občina Krško
 Brezje pri Slovenski Bistrici, Občina Slovenska Bistrica
 Brezje pri Šentjerneju, Občina Šentjernej
 Brezje pri Trebelnem, Občina Trebnje
 Brezje pri Tržiču, Občina Tržič
 Brezje pri Veliki Dolini, Občina Brežice
 Brezje pri Vinjem Vrhu, Občina Semič
 Brezje v Podbočju, Občina Krško

Mestna četrt 
 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci, četrt v Mestni občini Maribor
Brezje, predmestje Maribora

Avstrija ( Avstrijska Koroška oz. Južna Koroška  
 Brezje (pri Mohličah), nem. Pirk, občina Galicija
 Brezje (nad Grebinjem), nem. Wriesen, občina Grebinj
 Brezje, pri Rožeku, nem. Pirk, občina Rožek

Hrvaška 
 Brezje Dobransko
 Brezje Dravsko
 Brezje Miholečko
 Brezje, Sveta Nedjelja
 Brezje, Sveti Juraj na Bregu
 Brezje Vivodinsko
 Brezje, Dubrava
 Brezje, Gornja Stubica
 Ravno Brezje

Italija 

 Brezje, Benečija

Glej tudi 

 Breza (razločitev)
 Brezovica (razločitev)
Bresje (razločitev)
 Breže (razločitev)
 Brežec (razločitev)
 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem